Барса:

 Барса — детско-юношеский футбольный центр в Сумской области, Украина.
 Барса — детско-юношеский футбольный центр в Москве, Россия.

См. также 
 Барселона (футбольный клуб)